Ötlingen heißen:

Ötlingen (Kirchheim unter Teck), Stadtteil von Kirchheim unter Teck im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Ötlingen (Weil am Rhein), Stadtteil von Weil am Rhein im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Öttlingen, Öttingen